Города Тонги () — список наиболее крупных населённых пунктов Тонги. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Тонге есть 9 городов с численностью населения более 600 человек.

Список городов Тонги

Примечания

Ссылки 

 
Тонга
Списки:Тонга